Tribulatia är ett släkte av svampar. Tribulatia ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tribulatia